Видмантас (Видас) Савицкас (; 13 марта 1970, Шяуляй) — советский и литовский футболист, защитник.

Биография 
Начал выступать в соревнованиях мастеров в 1989 году в вильнюсском «Жальгирисе». Дебютный матч за команду сыграл 7 мая 1989 года в Кубке Федерации против тбилисского «Динамо», а в высшей лиге — 22 сентября 1989 года против киевского «Динамо». Всего провёл 2 матча в высшей лиге СССР, а также 2 игры в Кубке страны и одну — в Кубке Федерации.

После выхода литовских команд из чемпионата СССР продолжил играть за «Жальгирис» в чемпионате Прибалтики, где провёл 22 матча (4 гола) и стал со своим клубом победителем турнира. В финальном турнире чемпионата Литвы 1990 года сыграл 2 матча и стал бронзовым призёром. В сезонах 1991 и 1991/92 в составе «Жальгириса» становился чемпионом Литвы.

С 1992 года в течение почти десяти лет выступал в низших дивизионах Германии за клубы «Марсберг», «Захсен» (Лейпциг), «Клоппенбург», «Пфеддерсхайм» (Вормс), «Хольштайн» (Киль). В промежутках играл в высшей лиге Литвы за «Панерис», «Экранас», «Инкарас».

После возвращения из Германии много лет играл в низших лигах Литвы за «Утенис». В сезоне 2002 года выступал в высшей лиге за «Инкарас», был играющим тренером клуба. В конце карьеры играл в первой лиге за «Тракай». Также выступал в соревнованиях по мини-футболу и турнирах ветеранов.

Окончил Вильнюсский университет, факультет управления и делового администрирования (2003), впоследствии занимался бизнесом. В 2015 году избран в городской совет Паневежиса.

Личная жизнь 
Супруга Йоланта, дочери Роберта и Моника.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте futbolinis.lt

Футболисты СССР
Футболисты Литвы
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Панерис»
Игроки ФК «Экранас»
Игроки ФК «Инкарас»
Игроки ФК «Утенис»
Игроки ФК «Ритеряй»